А́листер Э́дгар Макгра́т (, род. 23 января 1953 года, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания) — британский англиканский священник, теолог и молекулярный биофизик. Профессор науки и религии факультета теологии и религии  Оксфордского университета и профессор богословия Грешем-колледжа (с 2014). Ранее был профессором богословия, духовенства и образования и главой Центра теологии, религии и культуры Королевского колледжа Лондона. Известен своими работами, посвящёнными естественному богословию, взаимодействию христианского богословия и естественных наук. Автор нескольких популярных книг, ставших бестселлерами. По убеждениям является теистическим эволюционистом.

Биография 
Алистер Макграт родился в Белфасте, Северная Ирландия, вырос в Даунпатрике. В сентябре 1966 года он стал студентом в , специализируясь в области фундаментальной математики, физики и химии. В 1971 году был избран для продолжения обучения в  Оксфордского университета, где его преподавателями были Джереми Р. Наулз и Р. Дж. Уильямс. После завершения специализации по химии в 1975 году он начал заниматься исследованиями в области молекулярной биофизики на кафедре биохимии Оксфордского университета под руководством профессора сэра , который в настоящее время является заведующим кафедрой физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета. В 1975—1978 годах Макграт специализировался в аспирантуре  Оксфордского университета и в Мертон-колледже, затем в течение трёх месяцев специализировался в рамках Европейской организации по молекулярной биологии в университете Утрехта. В то же время Магкрат продолжал богословское образование в Оксфордском университете. В декабре 1977 года ему была присуждена степень доктора философии (PhD) Оксфордского университета за исследования в области естественных наук (молекулярная биофизика), а в 1978 году он завершил богословское образование. Взаимодействие христианского богословия и естественных наук стало основной темой его исследовательской работы и нашло своё наилучшее выражение в вышедшем в 2001—2003 года трёхтомном труде «» ().

С 1978 по 1980 год Макграт работал в Кембриджском университете в колледже св. Иоанна и готовился к рукоположению в Церкви Англии в Весткотт-Хаусе, Кембридж. В сентябре 1980 года он был рукоположён в сан диакона и начал служение в качестве куратора приходской церкви св. Леонарда в Уоллатоне, Ноттингем. В сентябре 1981 года Макграт был рукоположён в сан священника. В 1983 году назначен преподавателем христианского вероучения Уиклиф-холла в Оксфорде и сотрудником факультета теологии Оксфордского университета. В 1990 году был приглашённым профессором исторического богословия в Богословскую школу Университета Дрю в городе Мэдисон, штат Нью-Джерси.

В 1993 году Макграт был избран преподавателем-исследователем факультета теологии Оксфордского университета. С 1993 по 1997 год одновременно был  профессором богословия  в Ванкувере. В 1995 году был избран главой , а в 1999 году был награждён личной кафедрой теологии в Оксфордском университете и титулом «профессор исторического богословия». В 2001 году за исследования в области исторического и систематического богословия Макграт был удостоен степени доктора богословия (DD) Оксфордского университета. Макграт стал одним из основателей . В 2004 году Макграт ушёл в отставку с поста главы Уиклиф-холла, чтобы стать первым директором только что организованного Оксфордского центра христианской апологетики. В 2005 году Макграт был избран членом Королевского общества искусств. В октябре 2006 года он был избран старшим научным сотрудником Харрис Манчестер-колледжа в Оксфорде, где начал руководить новым исследовательским проектом по естественному богословию, спонсируемым Фондом Джона Темплтона. Этот проект включает в себя организацию международной конференции по естественному богословию, которая была проведена в Оксфордском университете в июне 2008 года, а также престижные Гиффордовские лекции в 2009 году в Абердинском университете и лекции Хаслина в Кембриджском университете в 2009—2010 годах.

В сентябре 2008 года Макграт принял руководство вновь созданной кафедрой богословия, миссии и образования в департаменте образования и профессиональной подготовки в Королевском колледже Лондона и стал академическим главой Центра теологии, религии и культуры.

В 2014 году стал профессором богословия Грешем-колледжа.

Убеждения и деятельность 

Теистический эволюционист.

Основной исследовательский интерес Макграта в настоящее время сосредоточен в области, известной как «естественное богословие», которая в настоящее время возрождается. В 2008 году вышла книга «Открытый секрет: новый взгляд на естественное богословие» (), которая посвящена этой теме, как и Гиффордовские и Хаслинские лекции.

Макграт уважительно относится к взглядам атеистов, поскольку сам в прошлом был атеистом. В последние годы он особенно интересуется феноменом «научного атеизма» и занимается исследованием специфического подхода к атеизму, предпринятого оксфордским зоологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом, в частности противоречивой и проблематичной, по мнению некоторых критиков, концепции «мемов» в объяснении Докинзом происхождения веры в Бога. Макграт весьма критичен к Ричарду Докинзу, называя его «поразительно невежественным в христианском богословии». Его книга «Докинз как иллюзия?» — ответ на книгу Докинза «Бог как иллюзия», была опубликована издательством SPKC в феврале 2007 года. В том же месяце Макграт имел два публичных диспута в Новом Орлеане по теме «Вредит ли религиозная вера здоровью общества, или является ли она необходимой, чтобы обеспечить моральные и этические основания здорового общества?», где он полемизировал с Дэниэлом Деннетом. Макграт регулярно занимается полемикой и диалогом с ведущими атеистами и научными скептиками и, в особенности, исследованием роли, которую играет Чарльз Дарвин в атеистической критике. В частности он дискутировал с Сьюзан Блэкмор,  и .

Макграт является плодовитым писателем. Его книги переведены на 24 языка. В своих работах он часто ссылается на творения ранних отцов церкви, а также современных богословов, таких как Томас Торранс и Дж. А. Пэйкер. Макграт считает себя приверженцем «ортодоксального» направления, которое видит большую ценность в патристической традиции. Его области исследований включают догматическое богословие, церковную историю, взаимодействие науки и веры и другое.

Также Макграт известен как историк Реформации и исследователь богословских идей «магистерской Реформации».

Научные труды 

 A Life of John Calvin (1993) 
 A Passion for Truth: The Intellectual Coherence of Evangelicalism (1996) 

 Science and Religion: An Introduction (1998) 
 Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought (1998) 
 I Believe: Exploring the Apostles' Creed (1998) 
 T. F. Torrance: An Intellectual Biography (1999) 
 The Journey: A Pilgrim in the Lands of the Spirit (2000) 
 Christian Theology: An Introduction (2001)   (often used as a seminary textbook)
 The Christian Theology Reader (2001)   (containing primary sources referred to in his Christian Theology)
 In the Beginning : The Story of the King James Bible and How It Changed a Nation, a Language, and a Culture (2001) 
 Glimpsing the Face of God: The Search for Meaning in the Universe (2001) 
 The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion and the Ecological Crisis (2002) 
 Knowing Christ (2002) 
  v. 3 (2003) 
 A Brief History of Heaven (2003) 
 The Intellectual Origins of the European Reformation (2003) 
  (2004) 
 Christianity's Dangerous Idea: The Protestant Revolution from the Sixteenth to the Twenty-First Century (2007) 
 The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the denial of the divine (2007)  (A critical response to Dawkins' book The God Delusion)
 The Open Secret: A New Vision for Natural Theology (2008) 
 A Fine-Tuned Universe: The Quest for God in Science and Theology (2009) 
 Heresy: A History of Defending the Truth (2009) 
 Mere Theology: Christian Faith and the Discipleship of the Mind (2010) 
 Chosen Ones (Series: The Aedyn Chronicles Volume: 1) (2010) 
 Surprised by Meaning: Science, Faith, and How We Make Sense of Things (2011) 
 Why God Won't Go Away: Engaging with the New Atheism (2011) 
 Flight of the Outcasts (Series: The Aedyn Chronicles Volume: 2) (2011) 
 Darkness Shall Fall (Series: The Aedyn Chronicles Volume: 3) (2011) 
 Reformation Thought: An Introduction (2012) 
 Darwinism and the Divine: Evolutionary Thought and Natural Theology (Oxford: Blackwell-Wiley, 2011). The 2009 Hulsean Lectures at the University of Cambridge
 The Intellectual World of C. S. Lewis (2013) 
 C. S. Lewis- A Life: Eccentric Genius, Reluctant Prophet (2013)
  Dawkins' God: Genes, Memes, and the Meaning of Life ([2004] 2015), 2nd ed., Wiley.   , pbk. (A critique of scientist Richard Dawkins' attitude towards religion)
 The Big Question: Why We Can’t Stop Talking About Science, Faith, and God (2015), ,

Переводы на русский язык 
 Богословская мысль Реформации. / пер. с англ. — Одесса: ОБШ «Богомыслие», 1994. — 316 с. ISBN 5-7707-5698-5
 Введение в христианское богословие / пер. с англ.; Одесская богословская семинария ЕХБ. — Одесса : Богомыслие; СПб.: Библия для всех, 1998. — 493 с. (Библейская кафедра). ISBN 5-7707-5700-0
 Кто изобрёл Вселенную?: страсти по божественной частице в адронном коллайдере и другие истории о науке, вере и сотворении мира. — М.:АСТ, Прайм, 2016. — 350 с. (Золотой фонд науки). ISBN 978-5-17-098307-0 : 2500 экз. 
 Опасная идея христианства. Протестантская революция: история с XVI до XXI века / пер. с англ. Е. А. Устинович. — СПб.: Библейская кафедра : Библия для всех, 2017. — 528 с. ISBN 978-5-7454-1460-2 500 экз. 
 Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию: подлинная история пророка, которого принимают за сказочника / пер. с англ. Л. Б. Сумм. — М.: Эксмо, 2019. — 518 с. (Жизнь гениев. Книги о великих людях). ISBN 978-5-04-094274-9 : 3000 экз
 «Бог» Докинза. От «Эгоистичного гена» к «Богу как иллюзии». — М.: Никея, 2022. — 272 с. ISBN 978-5-907457-76-8

Примечания

Литература 

 Chung, S. W. (ed.). Alister E. McGrath and Evangelical Theology: A Dynamic Engagement. Carlisle: Paternoster, 2003. 
 Keating, James F. "The Natural Sciences as an Ancilla Theologiae Nova: Alister E. McGrath's A Scientific Theology." The Thomist 69 (2005): 127–52.
 Myers, Benjamin. "Alister McGrath's Scientific Theology."  64 (2005): 15–34.
 Shipway, Brad. "The Theological Application of Bhaskar's Stratified Reality: The Scientific Theology of A. E. McGrath." Journal of Critical Realism 3 (2004): 191–203.

Ссылки 
 Домашняя страница Алистера Макграта на сайте Оксфорда
 Curriculum Vitae
 Является ли «научное богословие» интеллектуальным нонсенсом? Диалог с Ричардом Докинзом
 Научный богословский портал «БОГОСЛОВ.RU»: Биографическая статья и библиография трудов А. Макграта
 Алистер Мак Грат, «Богословская мысль Реформации»

Персоналии:Ирландия
Богословы Великобритании
Биофизики Великобритании
Критика атеизма
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Профессора Оксфордского университета
Выпускники Оксфордского университета
Англиканские теологи
Англиканские священники
Эволюционисты